Институт археологии имени А. Х. Маргулана — государственное учреждение Республики Казахстан, являющееся координирующим центром археологических исследований в стране. Подчинено Министерству науки и образования.

История 
У истоков развития археологии Казахстана стоят выдающиеся востоковеды и историки В. В. Бартольд, В. В. Радлов, П. И. Лерх, а также представители передовой русской интеллигенции. В становлении археологической науки республики велика роль советских археологов М. Е. Массона, С. П. Толстова, А. Н. Бернштама, М. П. Грязнова, С. С. Черникова, П. И. Борисковского, А. П. Окладникова, Л. Р. Кызласова, В. М. Массона.

Как самостоятельное научное направление обществоведения Казахстана археология сформировалась в системе созданной в 1946 году Академии наук Казахской ССР. С 1946 года Отдел археологии в составе Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова создал свою школу, научную базу, воспитал специалистов, получены материалы, позволяющие поставить и решить принципиальные вопросы древней и средневековой истории Казахстана.

Период, который охватывает довоенное время и заканчивается концом 1960-х годов, характеризовался организацией крупных экспедиций, работами в зоне целинных земель, могильников эпохи бронзы в Центральном Казахстане, сакского могильника Бесшатыр в Жетысу. В это время проводили исследования А. Х. Маргулан, А. Г. Максимова, Е. И. Агеева, Г. И. Пацевич, Т. Н. Сенигова, К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, Х. А. Алпысбаев, Г. А. Кушаев, Ф. Х. Арсланов, В. И. Садомсков, А. М. Оразбаев.

Во второй половине 1960-х — 1980-е годы сложилось новое поколение археологов: Б. Н. Нурмуханбетов, Л. Б. Ерзакович, К. М. Байпаков, С. М. Ахинжанов, М. С. Мерщиев, С. Ж. Жолдасбаев, В. А. Грошев, Ж. К. Таймагамбетов, Ж. К. Курманкулов, А. К. Акишев, З. С. Самашев, Е. А. Смагулов, Т. В. Савельева, А. С. Ермолаева, Ю. А. Мотов, А. А. Макарова, Т. Н. Нурумов; нумизматов: Р. З. Бурнашева, В. Н. Настич.

Постановлением Кабинета министров Казахской ССР № 496 от 28 августа 1991 года и Постановлением Президиума АН КазССР № 73 от 6 сентября 1991 года был создан Институт археологии, которому было присвоено имя выдающегося ученого археолога, историка, этнографа, востоковеда, филолога, академика А. Х. Маргулана.

Создание в 1991 году самостоятельного Института было подготовлено всем ходом развития археологической и исторической науки в Казахстане, которая связана с изучением истоков развития народа, его далекому прошлому, культурному наследию как части мировой цивилизации. Институт является координирующим центром археологических исследований в стране.

Руководители 
 1946—1953 акад. А. Х. Маргулан — первый руководитель отдела археологии АН КазССР
 1953—1990 — д.и.н. К. А. Акишев — руководитель отдела археологии
 1991—2010 академик НАН РК, д.и.н., профессор К. М. Байпаков — директор Института археологии им. А. Х. Маргулана МОН РК
 с 2010 — академик НАН РК, д.и.н. Б. А. Байтанаев — директор Института археологии им. А. Х. Маргулана

Структура 
Институт археологии им. А. Х. Маргулана имеет следующие отделы:  
 Отдел урбанизации и номадизма. Руководитель — академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор К. М. Байпаков;  
 Отдел первобытной археологии. Руководитель — кандидат исторических наук Г.С. Джумабекова;
 Отдел эпохи античности и средневековья. Руководитель — доктор исторических наук Б. А. Байтанаев;
 Целевая научно-исследовательская лаборатория палеоантропологического изучения Казахстана (ЦНИЛПИК). Заведующий — к.и.н. Е. П. Китов.   

Также у Института имеется филиал в г. Астане.

Деятельность 
За годы своей деятельности Институтом археологии им. А. Х. Маргулана достигнуты не только значительные результаты, разработаны и успешно реализуются новые направления, но и сформирована концептуальная основа для дальнейших археологических исследований в Казахстане. Организационная обеспеченность научных исследований регулируется Ученым советом. Работает Совет молодых учёных.

Институт археологии активно поддерживает и развивает международные связи, что находит своё отражение в совместных международных программах и проектах, в организации международных экспедиций, выставок, в совместных публикациях научных трудов, участия в работе международных симпозиумов, конференций.
Ежегодно в процессе археологического исследования памятников появляются новые материалы, несущие дополнительную информацию. Пополнение фондов и расширение информационного поля являются необходимым и обязательным звеном в процессе археологических исследований. Казахстанской археологией накоплена значительная источниковая база, позволяющая разрабатывать и совершенствовать типологию и классификацию памятников, выделять новые археологические культуры, хозяйственно-культурные типы, историко-культурные общности, успешно решать вопросы хронологии и периодизации. Археологические источники являются важнейшей основной для восстановления исторической картины древней и средневековой истории Казахстана в широких хронологических рамках от палеолита до позднего средневековья.

Проблема сохранения и изучения памятников археологии невозможна без организации целостной системы мер по их защите и использованию. В связи с этим Институт археологии предложил внедрить программу совершенствования мероприятий по выявлению археологических памятников, суть которой сводится к проведению археологической экспертизы предваряющей процессы строительства и хозяйственной деятельности.

Программы 
С 1991 по 2011 год Институт участвовал в разработке программ фундаментальных исследований, определивших приоритетные направления развития современной археологической науки Казахстана. В результате проведенных комплексных исследований, выявления новых памятников разработан широкий пласт проблем, способствующих воссозданию конкретной исторической реальности в социально-экономическом, политическом, этнокультурном аспектах.
С 2012—2014 гг. — грантовые программы по приоритету «Интеллектуальный потенциал страны».
С 2012—2014 гг. — Целевая программа Междисциплинарного совета общественно-гуманитарных институтов Гылыми казына: «Археологические исследования по древней и средневековой истории Казахстана».
С 2012—2014 гг. — целевая программа «Археологические исследования объектов историко-культурного наследия»
Одним из важнейших направлений в научно — организационной деятельности Института является участие в реализации Государственной программы «Культурное наследие» (2004—2006). Проблема сохранения культурного наследия приобретает исключительное значение для современного общества. Вещественный блок культурного наследия представляет собой как бы материальную память народа. В связи с чем принятие Государственной программы «Культурное наследие» является знаковым, ибо на всем пространстве СНГ только в Казахстане проблеме сохранения культурного наследия придан государственный статус. В данном случае это может выступать как показатель цивилизованного отношения к прошлому. Согласно данной программе археологические объекты выбирались с учетом их значимости и наличия определенного задела в предыдущих заделах. По сути дела они являются эталонными памятниками, несущими важную историко-культурную нагрузку, выполняющую своеобразную роль носителей генетической памяти народа, а также вошедшие в список будущих номинантов Всемирного культурного наследия. Исследования по Программе ведутся комплексно, вслед за раскопочными работами и параллельно им следуют мероприятия, связанные с подготовкой проекта, затем консервация и восстановление раскопанных объектов и их музеефикация.

2015-2017 - грантовое финансирование по проекту «Интеллектуальный потенциал страны

2018-2020 - грантовое финансирование по проекту «Интеллектуальный потенциал страны

2018-2020 - ПЦФ «Культура населения Казахстана от каменного века до этнографической современности по археологическим источникам».

2018-2020 - ПЦФ «Древняя и средневековая история Великой Степи: этногенез и культурогенез – опыт междисциплинарных исследований» в рамках программы «История и культура Великой Степи».

Примечания

Ссылки 
 Основной сайт института 
 Археология Казахстана. Научные публикации 

Научные институты, основанные в 1991 году
Академия наук Казахстана
Научные институты Алма-Аты
Археологические организации
Научные институты Казахстана